Акстел има више значења:
 Акстел (Канзас)
 Акстел (Небраска)